Le iou réfléchi (capitale : Ꙕ, minuscule : ꙕ) est une lettre obsolète de l’alphabet cyrillique. C’était la graphie originelle du iou .

En effet, parmi les emprunts de l’alphabet grec, il y avait le digramme oï , assimilé dans l’alphabet cyrillique archaïque comme . Plus tard, le symbole s’est écrit à l’envers pour des raisons de cohérence avec les autres ligatures comme petit yousse yodisé , é yodisé , grand yusse yodisé . Sa prononciation reste inchangée.

Représentation informatique

Bibliographie 
 

Lettre cyrillique additionnelle
Ю